Джанго — циганське ім'я.

Люди 
 Джанго Рейнхардт — французький гітарист,
 Джанго — український співак,
 Джанго — поп-рок гурт.

Фільми 

 «Джанго» — фільм 1966 року режисера Серджо Корбуччі.
 «Джанго» — французький біографічний фільм про Джанго Рейнхардта, режисер Етьєн Комар.

Інше 
 Django — платформа для створення вебзастосунків